Петроглифы Цаган-Сала — наскальные рисунки, находящиеся на территории западной Монголии.

Описание 
Наскальные рисунки Цаган-Сала и Baga Oigor представляют собой примерно 10000 рисунков на площади 15 км², находящиеся на западной стороне гор. Относятся к периоду неолита (6000-3000 до н.э.) и Бронзового века (3000-1000 до н.э.). Главная тема рисунков — пасущиеся и играющие животные, поодиночке или в стадах, часто более ста голов. Также часто встречаются сцены охоты на них. Ценность этих петроглифов не только в их количестве, но и в выразительности, тематике, композициях. Они являются памятниками перехода от занятий охотой и собирательством к скотоводству в Монголии.

Ссылки 
 Петроглифы Цаган-Сала на сайте ЮНЕСКО 

Петроглифы Азии